Cantos steht für:

 Tres Cantos, spanische Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Madrid
 The Cantos, Gedichtsammlung von Ezra Pound
 Cantos del Pueblo, peruanische Musikgruppe

Cantos ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Cantos Siemers (* 2000), deutsche Tennisspielerin

Siehe auch: 
 Canto
 Canto (Literatur)